Dit is de wereldranglijst van november 1996 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 20 november 1996.

Mannen 11